San Dimas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Dimas (kommun), Durango, 
 San Dimas, Chiapas, Motozintla, 
 San Dimas, delstaten Mexiko, Jocotitlán, 
 San Dimas, Campeche, Candelaria,

USA 

 San Dimas, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar